Фанни Каплан — московское женское трио, играющие стиль смежный: индастриал, нойз-рок.

Становление звучания группы 
 — Феликс Сандалов на сайте Афиша Волна.

До Фанни Каплан, Карина и Люся играли в группе «Kenneth Anger» совместно со своим соотечественником Андреем Митрошиным. Она просуществовала всего полгода.

У каждой из участниц на данный момент есть сольные проекты.У Дианы — «Rosemary Loves a Blackberry», у Карины — KP Transmission, у Люси — Margenrot.

Биография 

Люся с Кариной родом из Армении, но свое сознательное детство провели в Омске. В 2010 году они переехали в Москву.

Через какое-то время там же они познакомились с Дианой.

В 2013 у Fanny Kaplan вышел EP под названием «Сияние ниц».

В 2014 году коллектив был номинирован на премию «дебют» музыкальной премии Степной волк.

Вслед за этим, в том же году вышел полноценный альбом «Пластилин».

27 сентября 2014 года Fanny Kaplan выступали на разогреве у канадской группы Inca Babies.

9 ноября 2014 состоялся концерт совместно с White Lung.

В 2016 Fanny Kaplan выпустили второй альбом "Self​-​titled".

В 2016 они выступали на разогреве  Lightning Bolt и  Jucifer.

В мае 2017 года состоялся последний концерт группы.

Состав 
 Люся — синтезатор.
 Карина — бас-гитара.
 Диана — барабаны.

Дискография

Студийные альбомы

EP

Видеоклипы

Участие 
 split w/ Feat Sonic Death
 Сон и пустота Feat Sonic Death
split w/Unhappy Birthday

Примечание

Ссылки 
 fanny kaplan на Last.fm

Музыкальные коллективы 2010-х годов